Таранушино (), село, 
Яковенковский сельский совет,
Балаклейский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320288003. Население по переписи 2001 г. составляет 51 (24/27 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Таранушино расположено на обоих берегах реки Кресты недалеко от впадения её в реку
Волосская Балаклейка ().
Есть мост.
В 0,5 км находится село Калиновка.

Экономика 
В селе есть птице-товарная ферма.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Балаклейского района